Slovo okrouhlík může mít několik významů:
geomorfologický útvar
 okrouhlík – skalnatá vyvýšenina, zbytek jádra meandru

místopisné jméno
sídla:
 1. Okrouhlík (Chrtníč) – lokalita obce Chrtníč v okrese Havlíčkův Brod 
 2. Okrouhlík (Zaječov) – lokalita jižně od obce Zaječov v okrese Beroun 
 3. Okrouhlík (Unhošť) – lokalita obce Unhošť v okrese Kladno 
 4. Okrouhlík (Rosice) – lokalita obce Rosice v okrese Brno-venkov 
 5. Okrouhlík (Čížov) - lokalita obce Čížov v okrese Jihlava
kopce:
 5. Okrouhlík (Nymburská kotlina) (189 m) – vrch jižně od obce Kovanice v okrese Nymburk 
 6. Okrouhlík (Českobrodská tabule) (255 m) – vrch ve vsi Bylany části obce Chrášťany v okrese Kolín 
 7. Okrouhlík (Orlická tabule) (257 m) – vrch severně od městské části Piletice statutárního města Hradce Králové 
 8. Okrouhlík (Jičínská pahorkatina) (367 m) – vrch severozápadně od obce Svatojanský Újezd v okrese Jičín  
 9. Okrouhlík (Lužické hory) (415 m) – vrch u vesnice Kyjov součásti města Krásná Lípa v okrese Děčín 
 10. Okrouhlík (Řevničovská pahorkatina) (420 m) – vrch u obce Líský v okrese Kladno 
 11. Okrouhlík (Ročovská vrchovina) (444 m) – vrch s hradištěm jihovýchodně od vsi Hřivice v okrese Louny 
 12. Okrouhlík (Benešovská pahorkatina) (451 m) – vrch západně od obce Korkyně v okrese Příbram 
 13. Okrouhlík (Slatina) (467 m) – vrch a rozhledna u vsi Výškovice v katastru obce Slatina okrese Nový Jičín
 14. Okrouhlík (Krkonošské podhůří) (469 m) – vrch u obce Dolní Lánov v okrese Trutnov 
 15. Okrouhlík (Sněžnická hornatina) (494 m) – vrch severně od městské části Maxičky statutárního města Děčín  
 16. Okrouhlík (Svatoborská vrchovina) (500 m) – vrch ve městě Sušice v okrese Klatovy 
 17. Okrouhlík (Potštátská vrchovina) (507 m) – vrch severozápadně od obce Střítež nad Ludinou v okrese Přerov 
 18. Okrouhlík (Horažďovická pahorkatina) (522 m) – vrch jihovýchodně od vsi Bezděkov části obce Hradiště v okrese Plzeň-jih 
 19. Okrouhlík (Brtnická vrchovina) (621 m) – vrch západně od obce Vílanec v okrese Jihlava 
 20. Okrouhlík (Prachatická hornatina) (648 m) – vrch ve vojenském ujezdu Boletice v okrese Český Krumlov 
 21. Okrouhlík (Nepomucká vrchovina) (671,3 m) – vrch severovýchodně od vsi Brod části městyse Kolinec v okrese Klatovy 
 22. Okrouhlík (Brdská vrchovina) (707 m) – vrch východně od obce Trokavec v okrese Rokycany 
 Okrouhlík (Smíchov), kopec v Praze na Smíchově u ulice U Okrouhlíku

a v jejichž názvu se vyskytuje:
 23. Velký Okrouhlík (Blatenská pahorkatina), (520 m) – vrch jižně od vsi Blatenka části města Blatná v okrese Strakonice  

vodní plochy a toky:
 25. Okrouhlík (rybník, Čížov)  
 Střední Okrouhlík (rybník, Čížov)
 Horní Okrouhlík (rybník, Čížov) – soustava rybníků na potoce: 
 Okrouhlík (přítok Jihlávky) – potok u Čížova v okrese Jihlava  
 26. Okrouhlík (rybník, Nová Říše) – rybník na území městysu Nová Říše v okrese Jihlava 
 27. Okrouhlík (rybník, Lipník) – rybník u obce Lipník v okrese Třebíč 
 28. Okrouhlík (rybník, Svojšíce) – rybník ve vsi Svojšice v okrese Pardubice 
 29. Okrouhlík (rybník, Šanovice) – rybník jihovýchodně od městské části Šanovice města Sedlec-Prčice v okrese Příbram 
 30. Okrouhlík (rybník, Kladruby) – rybník severně od obce Kladruby v okrese Strakonice  
 (20.) Okrouhlík (rybník, Boletice) – rybník pod stejnojmenným kopcem ve vojenském ujezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 31. Okrouhlík (rybník, Řepice) – rybník západně od obce Řepice v okrese Strakonice  
 (3.) Okrouhlík (koupaliště, Unhošť) – bývalé koupaliště jižně od obce Unhošť v okrese Kladno

přírodní památky a další objekty:
 34. Okrouhlík (přírodní památka) – lesnatá a skalnatá stráň v Praze-Libni na vyvýšenině Okrouhlík, v okolí lesopark Okrouhlík-Mazanka. K názvu odkazují též názvy ulic Na Okrouhlíku, Malý Okrouhlík a Nad Okrouhlíkem  
 35. Závrt Okrouhlík – závrt ve Vavřinecké plošině v Moravském krasu  
 Jeskyně Okrouhlík – jeskyně vycházející ze závrtu Okrouhlík 
 36.  Okrouhlík (les, Čenětice) – les (vrch 485 m) východně od osady Čenětice v okrese Praha-východ 
 (6.)  Okrouhlík (pravěké sídliště) – archeologická lokalita u Bylan v okrese Kolín
 (11.) Okrouhlík – hradiště jihovýchodně od vsi Hřivice v okrese Louny

také v názvech ulic:
  Okrouhlík – v Mělníku
  Na Okrouhlíku, K Okrouhlíku, Malý Okrouhlík, Nad Okrouhlíkem – v Praze-Libni
  U Okrouhlíku – v Praze-Smíchově
  U Okrouhlíku – v Lysé nad Labem
  Na Okrouhlíku – v Pardubicích 
  Na Okrouhlíku – v Hradci Králové

a jako české příjmení
 Okrouhlík (příjmení) – české příjmení

Podobný název
  Okruhlík (497 m) – vrch jižně od Opavy

Související články 
 Okrouhlice

Rozcestníky - místopisné jméno